Ро́звиток — дія; процес, унаслідок якого відбувається зміна якості статі, перехід від одного якісного стану до іншого, вищого.
 Ро́звиток — ступінь освіченості, культурності, розумової, духовної зрілості.
 Розви́ток — відбитий від чого-небудь шматок, або "врапек"; залишок чогось зламаного; той, хто зазнав поразки, потрапив в аварію тощо.

 Розвиток людини — це розгорнутий у часі процес кількісних та якісних змін в організмі та психіці людини, її мисленні, почуттях і поведінці, що є результатом біологічних процесів в організмі та впливів навколишнього природного середовища
на нього

Джерела